Чемпіонат УРСР з футболу 1955 — футбольний турнір серед колективів фізкультури УРСР. Проходив у 6 зонах, участь у змаганнях брали 48 клубів.

Зональний турнір

1 зона 
Підсумкова таблиця

2 зона 
Підсумкова таблиця

3 зона 
Підсумкова таблиця

4 зона 
Підсумкова таблиця

5 зона 
Підсумкова таблиця

6 зона 
Підсумкова таблиця

Фінальний турнір КФК

Посилання 
 Першість України - 1955  
 Фінальний турнір КФК
 Чемпіонат 1955 

55
УРСР
1955 в українському спорті